Марк Фэйн (; род. , Нашуа, Нью-Гэмпшир, США) — профессиональный американский хоккеист, защитник.

Карьера

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 
 

Выпускники Школы Ноубл и Гриноу
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»